Открытый чемпионат Кореи 2013 — 10-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2013 году турнир прошёл с 16 по 22 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Каролина Возняцки
 в парном разряде —  Ракель Копс-Джонс и  Абигейл Спирс

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 4 в мире на тот момент). Польская спортсменка уверенно подтвердила свой статус сначала пробившись в финал, а затем и завоевав титул, переиграв в решающем матче третью сеянную Анастасию Павлюченкову из России. Сильнейшими несеянными участницами турнира стали Лара Арруабаррена-Весино и Франческа Скьявоне, пробившиеся в полуфинал.

Парный титул достался несеянному альянсу Чжань Цзиньвэй / Сюй Ифань, последовательно выбивший из турнира вторую, третью и первую команду посева. Обе китаянки до этого дважды играли в финалах соревнований ассоциации и каждый раз уступали. Представительница Тайваня сыграла в финале в седьмой раз в истории турнира, но впервые за последние четыре сезона.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Агнешка Радваньская обыграла  Анастасию Павлюченкову со счётом 6-7(6), 6-3, 6-4.
 Радваньская выигрывает 3-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Павлюченкова уступает свой 2-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Чжань Цзиньвэй /  Сюй Ифань обыграли  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс со счётом 7-5, 6-3.
 Копс-Джонс выигрывает 2-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013